Bożniewice – wieś w woj. lubelskim, pow. lubartowskim, gm. Kock
 Bożniewice – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. koszalińskim, gm. Bobolice